Джеймс Га́мильтон () — имя нескольких государственных деятелей Шотландии:
 Гамильтон, Джеймс, 5-й лэрд из Кадзоу (ум. 1440) — шотландский дворянин.
 Гамильтон, Джеймс, 1-й лорд Гамильтон (ок. 1415 1479) — шотландский дворянин и политик.
 Гамильтон, Джеймс, 1-й граф Арран (1475—1529) — шотландский барон, один из руководителей страны в период несовершеннолетия короля Якова V.
 Гамильтон, Джеймс, герцог де Шательро (1515—1575) — шотландский аристократ, регент королевства Шотландии.
 Гамильтон, Джеймс, 3-й граф Арран (1533—1609) — шотландский аристократ и лидер радикальных протестантов середины XVI века.
 Гамильтон, Джеймс, 2-й маркиз Гамильтон (1589—1625) — шотландский аристократ.
 Гамильтон, Джеймс, 1-й герцог Гамильтон (1606—1649) — крупный шотландский государственный деятель периода Английской революции.
 Гамильтон, Джеймс, 4-й герцог Гамильтон (1658—1712) — шотландский аристократ.
 Гамильтон, Джеймс, 5-й герцог Гамильтон (1703—1743) — шотландский аристократ и пэр.
 Гамильтон, Джеймс, 6-й герцог Гамильтон (1724—1758) — шотландский аристократ и пэр.
 Гамильтон, Джеймс, 7-й герцог Гамильтон (1755—1769) — крупный шотландский аристократ.
 Гамильтон, Джеймс, 1-й герцог Аберкорн (1811—1885) — шотландский аристократ, государственный деятель.
 Гамильтон, Джеймс, барон Селкирк из Дугласа (род. 1942) — шотландский аристократ. Другие люди 
 Гамильтон, Джеймс (1786—1857) — американский политик, губернатор Южной Каролины.